Джеймс (Джим) Раш (, род. 15 июля 1971, Шарлотт, Северная Каролина) — американский актёр, комедиант и сценарист, обладатель премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Наиболее известен по роли декана Крейга Пелтона в телесериале «Сообщество». С 2017 года он является официальным озвучиванием персонажа Винта Разболтайло в сериале перезагрузке «Утиные истории», взяв на себя роль Хэла Смита, который умер в 1994 году.

Биография 
Раш родился в Шарлотте в Северной Каролине. Он окончил Шарлоттскую Латинскую школу и после окончания провел год в аспирантуре Лоуренсвиллской школы, расположенный в Лоуренсвилле в штате Нью-Джерси.

Фильмография

Кино

Телевидение

Сценарист

Режиссёр

Продюсер

Номинации и награды

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии «Спутник»
Киноактёры США
Выпускники Лоуренсвилльской школы
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий